Tallinns internationella flygplats (estniska: Lennart Meri Tallinna lennujaam)  är Estlands största flygplats och ligger i stadsdelen Lasnamäe i östra Tallinn.

Tallinns internationella flygplats har en terminal som handhar både in- och utrikestrafik. Terminalen har ett gemensamt incheckningsområde för alla avgångar och en gemensam säkerhetskontroll för både in- och utrikes.

Historik
Tallinns internationella flygplats invigdes 1936. Åren 1945–89 användes flygplatsen uteslutande av Aeroflot. Under 1970-talet byggdes den nuvarande flygplatsbyggnaden, som renoverades 1999, och 2008 invigdes en utbyggnad. Sedan 2009 bär flygplatsen namnet Lennart Meri efter Estlands tidigare president.

Bilder

Externa länkar 
Officiell webbsida

Flygplatser i Estland
Transport i Tallinn
Flygplatser invigda 1936